Dolos (kreeftachtige), een geslacht van kreeftachtigen 
Dolos (golfbrekerelement), een betonnen element voor de bescherming van golfbrekers
Dolos (mythologie), een geest in de Griekse mythologie